Velika nagrada Velike Britanije 1985 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 21. julija 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 65
| 1:18:10,436
| 3
| 9
|-
! 2
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 64
| +1 krog
| 6
| 6
|-
! 3
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 64
| +1 krog
| 16
| 4
|-
! 4
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 64
| +1 krog
| 2
| 3
|-
! 5
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 64
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 63
| +2 kroga
| 15
| 1
|-
! 7
| 4
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 63
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 8
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 63
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 9
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 62
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 10
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 60
| Motor
| 4
|  
|-
! 11
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 59
| +6 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 57
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 57
| Zavrten
| 19
|  
|-
! Ods
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 41
| Sklopka
| 7
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 38
| Prenos
| 23
|  
|-
! NC
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 37
| Odstop
| 8
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| RAM-Hart
| 28
| Turbo
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 21
| Izp. sistem
| 1
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 17
| Sklopka
| 5
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 17
| Turbo
| 22
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 6
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 4
| Prenos
| 9
|  
|-
! Ods
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 1
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 0
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 0
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 25
|  
|}

Formula 1 sezona 1985
1985